Walton-on-the-Hill est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

Walton-on-the-Hill, ancien nom du quartier liverpuldien de Walton 

Walton-on-the-Hill, village du Surrey
Walton-on-the-Hill, banlieue de Stafford, Staffordshire

Voir aussi 

Homonymie de toponyme